Disko může označovat:
 taneční hudba – hudební styl
 Diskotéka – taneční klub
 Disko (tanec) – taneční styl
 Disko (ostrov) – ostrov u západního pobřeží Grónska
 Disko (záliv) – záliv u západního pobřeží Grónska, pojmenovaný po stejnojmenném ostrově
 Disko (sušenky) – sušenky s krémovou náplní

 Disco – hudební žánr ze sedmdesátých let